Munio Froilaz de Coimbra (c. 930 - ?) foi um nobre medieval do Condado Portucalense.

Relações familiares 
Foi filho de Froila Guterres de Coimbra e de Sarracina. Foi casado Elvira Paes de Deza, amante do rei Ordonho III de Leão e filha de Paio Gonçalves de Deza e de Ermesinda Guterres de Coimbra, de quem teve:

 Tutadona Moniz de Coimbra (c. 960 - 1025) casada com Mendo II Gonçalves, filho e sucessor de Gonçalo Mendes. 

Nobres do Condado Portucalense